metrum w muzyce
 metrum w poetyce